Села:
 Левченкове — Київська область, Згурівський район
 Левченкове — Черкаська область, Драбівський район